

Localités

Allemagne 

 Trent, commune de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Canada 
 , en Ontario 
 , en Ontario

États-Unis 

 Trent, ville du Dakota du Sud.
 Trent, ville du Texas.

Rivières 
Le nom de rivière Trent (Trent River en anglais) est le nom donné à plusieurs rivières et fleuves à travers le monde.

Canada 
 Rivière Trent (Ontario) en Ontario 
 Rivière Trent (Île de Vancouver) en Colombie-Britannique

Grande-Bretagne 
 Trent (fleuve)

États-Unis 
  en Caroline du Nord.

Nouvelle-Zélande 
 La rivière Trent, cours d'eau de l'Île du Sud.

Autres 
 Trent une bande dessinée de Rodolphe (Scénario) et Leo (Dessins) parue chez Dargaud.
 le RMS Trent un navire britannique.
 l'Université de Trent à Peterborough, Ontario.
 Rolls-Royce Trent, le nom d'une série de moteurs d'avions fabriqués par Rolls-Royce.
 Rolls-Royce RB.50 Trent, l'un des tout premiers turbopropulseurs à avoir été construits, à la fin de la seconde Guerre mondiale.
 M. Trent personnage de la saga Resident Evil.
 Trent Reznor, le prénom du leader du groupe Nine Inch Nails.
 Malus domestica Trent, un cultivar de pommier domestique.
 Nathan Trent (1992-), chanteur autrichien.

Voir aussi